Инохо́дец — лошадь, основным, естественным аллюром которой является иноходь, одностороннее переставление ног.

Также:
 «Иноходец» — российский беспилотный летательный аппарат.

См. также 
 «Мустанг-иноходец» — рассказ Эрнеста Сетона-Томпсона